Zdziar – miejscowość na Słowacji
 Zdziar – szczyt w Górach Leluchowskich
 Zdziar – potok, dopływ Popradu

Zobacz też 
Miejscowości w Polsce:
 Zdziar Mały
 Zdziar Wielki
 Zdziar-Las